XII Mistrzostwa Polski Seniorów w Rugby 7 odbyły się 3 maja 2006 roku w Sochaczewie. Tytuł mistrza Polski obroniła drużyna Folc AZS AWF Warszawa.

W zawodach uczestniczył litewski zespół Baltrex Siauliai, którego wyniki nie liczyły się jednak do klasyfikacji końcowej mistrzostw.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Mecze o miejsca 1–4

Mecze o miejsca 5–8

Mecze o miejsca 9–12

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 

2006
2006 w rugby union
2006 w polskim sporcie